Le mot cratérisation peut désigner :
 la formation d'un , et notamment :
 en planétologie, la formation d'un cratère d'impact,
  consistant à forer le crâne pour en retirer une tumeur (après cicatrisation il reste un creux, ou cratère) ;
 l'accumulation d'un grand nombre de cratères, notamment :
 à la surface d'un matériau, par usure ou traitement chimique,
 sur Terre, à la suite d'un bombardement intensif,
 à la surface d'un corps céleste, par accumulation d'impacts ;
 l'intensité de la cratérisation, c'est-à-dire la plus ou moins grande abondance des cratères d'impact ;
 le taux de cratérisation, c'est-à-dire la vitesse à laquelle s'accumulent les cratères d'impact.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Cratère d'impact
 Dénombrement des cratères d'impact

Planétologie